Masters può riferirsi :

Musica 
 Masters – album di Rita Pavone del 2013
 Masters – raccolta di brani rimasterizzati di Lucio Battisti del 2017
 Masters – gruppo musicale polacco

Persone 
 Edgar Lee Masters – poeta statunitense
 Hilary Masters – scrittore statunitense
 Maxwell T. Masters – botanico britannico

Sport 
 Masters – categoria del nuoto

Altro 
 Masters of the Universe – serie di giocattoli

Pagine correlate 
The Masters